Сент-Катрин-лез-Аррас Сент-Катри́н-лез-Арра́с, Сент-Катрін-лез-Аррас (фр. Sainte-Catherine-lès-Arras) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Арас (ісп. Aras) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.
 Арас-де-лос-Ольмос Арас-де-лос-Ольмос, Арес-д'Алпонт (ісп. Aras de los Olmos (офіційна назва), валенс.
 Аррас-ан-Лавдан Арра́с-ан-Лавда́н (фр. Arras-en-Lavedan) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Аррас-сюр-Рон Арра́с-сюр-Рон (фр. Arras-sur-Rhône) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.